Boris Manakov – pittore russo
 Gennadij Michajlovič Manakov – cosmonauta russo
 Marina Manakov – giocatrice di scacchi serba di origine russa
 Petra Maňáková – ex cestista ceca
 Viktor Manakov – pistard russo fino al 1991 sovietico